Кинорекламный плакат, или киноплакат (кинопостер, киноафиша) — одна из тематических разновидностей плаката, печатное тиражное изографическое издание большого формата, выпущенное с целью рекламирования, продвижения и популяризации кинофильмов и кинофестивалей. Наряду с театральным, цирковым, концертно-эстрадным, выставочным плакатом является разновидностью зрелищного плаката, который в свою очередь является разновидностью рекламного плаката. Также наряду с трейлером, тизером, промо-материалами, буклетами, брошюрами, флаерами является одним из видов кинорекламы.

В отличие от обычной наборно-шрифтовой (текстовой) афиши киноплакат содержит художественные элементы, что определяет не только его информационно-рекламный, но и художественно-иллюстративный характер. В отличие от индивидуальной наружной рекламы, предназначенной для фасадов зданий и рекламных щитов, киноплакат печатается в типографиях и является тиражным изданием изобразительного искусства, которое можно хранить в фондах библиотек.

Киноплакаты выпускаются в преддверии выхода кинофильмов в прокат, а также к их повторному выпуску на экраны и расклеиваются на афишных столбах, тумбах, стендах, досках. К киноплакатам относятся плакаты не только к конкретным фильмам, но и к сборникам фильмов, кинофестивалям и кинонеделям, ретроспективам, юбилейным событиям истории кино, юбилеям фильмов и кинодеятелей, праздникам кино, рекламные плакаты киностудий и кинотеатров, плакаты пропагандирующие киноискусство.

История 
Киноплакат появился вместе с кинематографом. Первоначально киноплакаты создавались на основе примитивного отображения отдельных кадров фильма с помощью перерисовки. С развитием кино как искусства в плакат добавилась образность, стремление показать психологию взаимоотношений главных героев, передать жанр, тематику, атмосферу, общий конфликт фильма.

Помимо официального киноплаката выпускаются также «альтернативные», представляющие собой художественную интерпретацию образов киноленты.

Россия и СССР 
Первым русским киноплакатом считается лист к фильму «Стенька Разин», созданный художником П. Ассатуровым в 1908 году. Уже в начале 1910-х годов в Российской империи начался массовый выпуск кинофильмов отечественного производства, следовательно получил развитие рекламный плакат к фильмам. В 1910-х годах наиболее плодовитыми художниками русского киноплаката являлись П. Житков, М. Кальмансон. Известны несколько киноплакатов 1910-х годов, выполненные А. Апситом, Д. Моором — художниками, позже ставшими основоположниками советского политического плаката. Также известны два плаката к фильмам «Закованная фильмой» и «Не для денег родившийся», приписываемые В. Маяковскому.

В первые годы советской власти выпуск киноплакатов в РСФСР имел неорганизованный и бессистемный характер. Раннесоветские плакаты конца 1910-х — начала 1920-х годов были маловыразительными, во многом следовали устаревшим художественным традициям дореволюционных киноафиш. В тот период киноплакаты выпускались в основном различными кинотеатрами небольшими тиражами; множество киноплакатов периода Гражданской войны как фильмов, которые они рекламировали не сохранились.

Бурное развитие советского киноплаката и организованный выпуск кинорекламы начались в 1923—1924 годах, когда страна начала оправиляться от разрухи, голода и других последствий Гражданской войны, а с новой экономической политикой начал развиваться кинопрокат. Произошёл расцвет советского жанрового художественного игрового кино, а также с целью извлечения прибыли было закуплено большое количество картин иностранного (прежде всего американского, германского и французского) производства. Стараниями художника Якова Руклевского при Госкино (позже преобразованном в Совкино) в 1924 году была организована литографская мастерская по выпуску киноплакатов, в которой начали работать штатные художники: М. Длугач, И. Герасимович, Л. Воронов, М. Евстафьев, братья Стенберги, Г. Рычков, , А. Наумов, Н. Прусаков и другие. Помимо заказов для Госкино / Совкино эти художники создавали плакаты и для других киноорганизаций СССР, таких как Межрабпом-Русь (позже преобразованной в Межрабпом-фильм), Госкинпром Грузии, ВУФКУ, Арменкино, Белгоскино, Востоккино, Госвоенкино и других. Кинокомпания «Межрабпом-Русь» («Межрабпомфильм») имела также и своих штатных киноплакатистов, наиболее плодовитые из которых — И. Боград (в 1930-х перешедший на торгово-промышленную рекламу), С. Семёнов-Менес. В Ленинграде для местных киноорганизаций «Киносевер», «Ленинградкино», ленинградской фабрики «Совкино» работали свои штатные киноплакатисты — М. Векслер, Н. Седов. Также в середине 1920-х несколько плакатов к фильмам производства ленинградских киностудий создал А. Зеленский — один из основоположников советского торгово-рекламного плаката и один из ведущих представителей ленинградской плакатной школы.

В середине 1920-х годов в киноплакате недолгое время работали такие художники как А. Лавинский и А. Родченко, которые впервые в истории применили в плакатной графике, в том числе киноплакате фотоколлаж и фотомонтаж увеличенных фотографий техникой автотипии (листы Лавинского к фильмам «Стачка», «Долина слёз», «Луч смерти»; листы Родченко к фильмам «Броненосец „Потёмкин“», «Шестая часть мира», киножурналу «Киноглаз»). В 1924 году фотомонтажные киноплакаты Лавинского экспонировались на Междугнародной художественной выставке в Париже и произвели фурор.

Широкое развитие во второй половине 1920-х получил и украинский киноплакат. Если в киноорганизациях других союзных республик за пределами РСФСР практически не было своих штатных художников, а плакаты для них рисовали по заказам московские штатные киноплакатисты Совкино, то у ВУФКУ в Харькове, Одессе и Киеве было множество своих штатных художников рекламного плаката. Крупнейшие представители украинского киноплаката 1920-х — К. Болотов, А. Бондарович, А. Финогенов, И. Кузьковский, И. Литинский, Е. Кордыш, М. Чеповский и другие. Ряд киноплакатов в 1920-х годах создал кинорежиссёр и сценарист А. Довженко.

Многими мировыми специалистами вторая половина 1920-х годов считается наиболее ярким периодом русского и советского киноплаката. В критических работах 1950—1960-х годов советские искусствоведы помимо новаторства, художественной выразительности и изобретательности художников в киноплакатах конца 1920-х годов отмечают в них также и частый штамп, чрезмерное трюкачество и формализм.

1930-е годы в истории советского киноплаката стали переходным периодом от конструктивизма и других авангардно-формалистских течений 1920-х к социалистическому реализму.

В 1930 году при Совкино состоялось совещание, на котором киноплакатисты подверглись критике за формализм и подражание буржуазной рекламе. В 1931 году появилось постановление ЦК ВКП (б) о картинно-плакатной продукции; была налажена организационная работа художников-плакатистов, появился художественный совет. В начале 1930-х годов начался выпуск первых звуковых кинофильмов, а к середине 1930-х завершён выпуск немых картин. Тогда же был практически прекращён выпуск иностранных кинокартин. Все эти меры требовали нового подхода к киноплакату, способствовали коренному изменению киноплакатного дела в СССР и дали толчок дальнейшему развитию этого вида рекламы. В 1932 году выпуск киноплакатов был выведен из ведения киностудий, теперь их стало централизовано выпускать Государственное издательство лёгкой промышленности (1932—1934), затем издательства «Кинофотоиздат» (1934—1936), «Искусство» (1936—1938), «Госкиноиздат» (1938—1945); в УССР вследствие сворачивания политики украинизации был прекращён выпуск украиноязычных киноплакатов.

В начале 1930-х в киноплакате как штатные художники перестали работать многие ведущие киноплакатисты 1920-х, такие как Н. П. Прусаков, Г. И. Борисов, братья Стенберги, И. Д. Боград, С. А. Семёнов-Менес. В это десятилетие они создали лишь несколько киноплакатов. Некоторые из них перешли в другие жанры плаката, некоторые стали работать в других художественных амплуа. В 1933 году погиб в автокатастрофе Георгий Стенберг; его брат и соавтор Владимир Стенберг стал работать в киноплакате изредка. Ведущие киноплакатисты 1930-х: Н. М. Хомов, А. П. Бельский, Г. Рычков, Л. А. Воронов, М. И. Евстафьев, начинавшие свою работу в кинорекламе ещё в середине 1920-х годов. Художники, пришедшие в этот киноплакат в 1930-х: Л. А. Стенберг (младшая сестра братьев Стенбергов, жена Г. Рычкова), Н. П. Смоляк, В. С. Климашин, А. М. Зеленский, Е. Яковлев. Также несколько известных киноплакатов в то время создал живописец Ю. И. Пименов («Пышка», «Новый Гулливер», «Женитьба»). В конце 1930-х в киноплакат пришли Б. А. Зеленский (сын А. Н. Зеленского, работавшего в киноплакате в середине 1920-х), Л. М. Фрайман, А. И. Шамаш, ставшие впоследствии одними из самых плодовитых киноплакатистов 1940—1970-х годов. В 1938—1939 годах были репрессированы И. Д. Боград, Л. А. Воронов, М. И. Евстафьев — одни из главных киноплакатистов 1920—1930-х годов.
<gallery widths="120px" heights="120px"
Плакат к фильму «Закройщик из Торжка».jpg|Неизвестный художник, 1925
Плакат к фильму «Мисс Менд».jpg|Владимир Каабак, 1926
Плакат к фильму «Шинель».jpg|Александр Зеленский, 1926
Плакат к фильму «Нефть».jpg|Александр Наумов, 1927
Плакат к фильму «Митя».jpg|Константин Болотов, 1927
Плакат к фильму «В трясине».jpg|Максим Литвак, 1927
Плакат к фильму «Нана».jpg|Неизвестный художник, 1928
Плакат к фильму «Подкова счастья».jpg|Неизвестный художник, 1928
Плакат к фильму «Сумка дипкурьера».jpg|Неизвестный художник, 1928
Плакат к фильму «Чины и люди».jpg|Неизвестный художник, 1929
Плакат к фильму «Обломок империи» (Евстафьев).jpg|Михаил Евстафьев, 1929
Плакат к фильму «Хижина дяди Тома» (США, 1927).jpg|Неизвестный художник, 1929
Плакат к фильму «Красный старт».jpg|Неизвестный художник, 1931
Плакат к фильму «Энтузиазм (Симфония Донбасса)».jpg|Неизвестный художник, 1931
Плакат к фильму «Дела и люди».jpg|Леонид Воронов, 1932
Плакат к кинофильму «Иудушка Головлёв».jpg|Леонид Воронов, 1933
Плакат к фильму «Конвейер смерти».jpg|Неизвестный художник, 1933
Плакат к фильму «Весёлые ребята».jpg|Неизвестный художник, 1934
Плакат к фильму «Одна радость».jpg|Леонид Воронов, 1934
Плакат к фильму «Поручик Киже».jpg|Неизвестный художник, 1934
Плакат к фильму «Игра в любовь».jpg|Неизвестный художник, 1936
Плакат к фильму «Тринадцать».jpg|Неизвестный художник, 1936
Плакат к фильму «Выборгская сторона».jpg|Михаил Гольдштейн, 1938
Плакат к фильму «Сорочинская ярмарка».jpg|Неизвестный художник, 1939
Плакат к фильму «Она защищает Родину».jpg|Неизвестный художник, 1943
</gallery>

Западная Европа

Польша

США

Выставки 

Первая известная выставка киноплакатов в России была организована кинокомитетом Народного комиссариата просвещения РСФСР и состоялась в московском кинотеатре «Арс» 20—27 января 1919 года. Вторая выставка советскогокиноплаката проводилась в феврале 1926 года, на которой экспонировались работы 27 художников.

Коллекционирование 
Киноплакаты являются предметом коллекционирования. Самым дорогим в истории является плакат к фильму «Метрополис», проданный на аукционе в Лос-Анджелесе за $1,2 млн. Из российских и советских киноплакатов наиболее всего ценятся конструктивистские плакаты 1920-х годов, в частности плакаты братьев Стенбергов.

Литература

Альбомы репродукций

Каталоги выставок

Исследования

Примечания 

Рекламные плакаты
Терминология кино и видео